Jussen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Jussen (* 1959), deutscher Historiker
 Heinz Jussen (* 1941), deutscher Realschullehrer und Friedensaktivist
 Heribert Jussen (1925–2011), deutscher Sonderpädagoge und Professor für Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik an der Universität zu Köln
 Michael Jussen (* 1965), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Lucas & Arthur Jussen, niederländisches Klavierduo

Siehe auch:
 Jüssen